21-й чемпионат Узбекистана по футболу 2012 года среди клубов Второй лиги. Проводился в 1 круг в 2-х группах (с участием 11 клубов) в декабре 2012 года.

Итоговые таблицы

Группа А 
Матчи проводились в Андижане.

Группа В 
Матчи проводились в Самарканде.

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2012
 Кубок Узбекистана по футболу 2012
 Первая лига Узбекистана по футболу 2012

Ссылки 
 Итоги второй лиги 2012 на pfl.uz

2012
Спорт в Узбекистане в 2012 году